Francismus bezeichnet:

 System und Ideologie der Diktatur Francisco Francos in Spanien (1936–1977), siehe Franquismus
 die Regierungszeit des diktatorischen Präsidenten João Franco Ferreira Pinto Castelo Branco in Portugal (1906–1908), siehe Geschichte_Portugals#Der_Francismus